Lautaro est un nom qui peut désigner :

 Lautaro, un chef mapuche du .
 Lautaro, une commune du Chili ;
 Lautaro, un volcan du Chili ;
 Loge Lautaro, une loge révolutionnaire d'Amérique du Sud.

C'est également un prénom hispanique, porté surtout en Argentine, porté notamment par :
 Lautaro Acosta, footballeur argentin ;
 Lautaro Formica, footballeur argentin ;
 Lautaro Martínez, footballeur argentin ;
 Lautaro Murúa, acteur et réalisateur argentin ;
 Lautaro Valenti, footballeur argentin.

Homonymie de prénom
Prénom masculin